El Condado de Marshall es el nombre asignado a doce condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Marshall (Alabama)
 Condado de Marshall (Illinois)
 Condado de Marshall (Indiana)
 Condado de Marshall (Iowa)
 Condado de Marshall (Kansas)
 Condado de Marshall (Kentucky)
 Condado de Marshall (Minnesota)
 Condado de Marshall (Misisipi)
 Condado de Marshall (Oklahoma)
 Condado de Marshall (Dakota del Sur)
 Condado de Marshall (Tennessee)
 Condado de Marshall (Virginia Occidental)